Наоми Осака стала победительницей турнира, обыграв в финале американку Дженнифер Брэди со счётом 6-4, 6-3. Для японской теннисистки этот титул — четвёртый на турнирах серии Большого шлема и второй на Открытом чемпионате Австралии.

Прошлогодней чемпионке Софии Кенин не удалось защитить титул. В матче второго круга американка уступила эстонской теннисистке Кайе Канепи. Это самый ранний вылет действующей чемпионки турнира с 2003 года, когда Дженнифер Каприати проиграла в первом же матче.

Серена Уильямс 54-й раз в карьере дошла до 1/4 финала турнира Большого шлема, повторив достижение Крис Эверт.

35-летняя Се Шувэй стала первой в истории теннисисткой с Тайваня, вышедшей в 1/4 финала одиночного разряда турнира Большого шлема. Также она стала самым возрастным дебютантом этой стадии турнира Большого шлема.

24-летняя Майяр Шериф стала первой в истории представительницей Египта, выигравшей матч в основной сетке турнира Большого шлема в женском одиночном разряде.

Посев 

  Эшли Барти (четвертьфинал)
  Симона Халеп (четвертьфинал)
  Наоми Осака (титул)
  София Кенин (второй круг)
  Элина Свитолина (четвёртый круг)
  Каролина Плишкова (третий круг)
  Арина Соболенко (четвёртый круг)
  Бьянка Андрееску (второй круг)
  Петра Квитова (второй круг)
  Серена Уильямс (полуфинал)
  Белинда Бенчич (третий круг)
  Виктория Азаренко (первый круг)
  Йоханна Конта (первый круг; отказ)
  Гарбинье Мугуруса (четвёртый круг)
  Ига Свёнтек (четвёртый круг)
  Петра Мартич (первый круг)

<ol start=17>
  Елена Рыбакина (второй круг)
  Элизе Мертенс (четвёртый круг)
  Маркета Вондроушова (четвёртый круг)
  Мария Саккари (первый круг)
  Анетт Контавейт (третий круг)
  Дженнифер Брэди (финал)
  Анжелика Кербер (первый круг)
  Алисон Риск (первый круг)
  Каролина Мухова (полуфинал)
  Юлия Путинцева (третий круг)
  Унс Джабир (третий круг)
  Донна Векич (четвёртый круг)
  Екатерина Александрова (третий круг)
  Ван Цян (первый круг)
  Чжан Шуай (первый круг)
  Вероника Кудерметова (третий круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 6

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Дестани Айява (первый круг)
  Кимберли Биррелл (первый круг)
  Лизетт Кабрера (первый круг)
  Дарья Гаврилова (второй круг)
  Мэддисон Инглис (первый круг)
  Арина Родионова (первый круг)

<ol start=7>
  Астра Шарма (первый круг)
  Саманта Стосур (второй круг)
  Мона Бартель [PR] (второй круг)
  Кэти Бултер [PR] (первый круг)
  Ярослава Шведова [PR] (первый круг)
  Вера Звонарёва [PR] (первый круг)

Победители квалификационного отбора (Q) 

  Тимея Бабош (второй круг)
  Клара Бюрель (первый круг)
  Элизабетта Коччаретто (первый круг)
  Ольга Данилович (второй круг)
  Сара Эррани (третий круг)
  Маё Хиби (первый круг)
  Франческа Джонс (первый круг)
  Кайя Йуван (третий круг)

<ol start=9>
  Ребекка Марино (второй круг)
  Грет Миннен (первый круг)
  Уитни Осигве (первый круг)
  Клоэ Паке (первый круг)
  Цветана Пиронкова (первый круг)
  Людмила Самсонова (второй круг)
  Валерия Савиных (первый круг)
  Майяр Шериф (второй круг)

Лаки-лузеры (LL) 

  Исалин Бонавентюре (первый круг)
  Михаэла Бузарнеску (первый круг)

<ol start=3>
  Маргарита Гаспарян (первый круг)
  Анна Каролина Шмидлова (второй круг)

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые